Lotari II de Lotaríngia (825 – Piacenza, 869), fill de Lotari I.
 Lotari II del Sacre Imperi Romanogermànic dit "el Saxó" (c. 1075 - Breitenwang, Tirol, 1137), Emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic (1133 -37).
 Lotari II d'Itàlia, (926 o 928 - 950) fou fill d'Hug d'Arle. Rei d'Itàlia 945-950, conegut com a Lotari d'Arle